Фейхтнер () — немецкая фамилия.

 Фейхтнер, Василий Васильевич (1815—1889) — российский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Фейхтнер, Франц Адам (1741—1822) — скрипач, композитор.